Le tournoi de tennis de Dublin est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1972, classée en catégorie Grand Prix, se dispute du 10 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Pat Pretorius.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Brenda Kirk et Pat Pretorius.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dublin
 Saison 1972 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

dames 1972
Dublin
1972 en Irlande
Tennis en juillet 1972